Орлов Іван, відомі носії:
 Орлов Іван Іванович (1861—1928) — винахідник в поліграфії, автор способів виготовлення бланків цінних паперів.
 Орлов Іван Олексійович (1795—1874) — генерал-лейтенант, генерал-ад'ютант, похідний отаман донських козачих полків.
 Орлов Іван Юрійович (1984) — російський фотограф, працює переважно в жанрі документальної фотографії.